Ра́менки — район в Москве, расположенный в Западном административном округе, а также соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование. Располагаются примерно на юго-западе города. Граница района с севера проходит по оси Третьего транспортного кольца, с Запада — по колее Киевского направления Московской железной дороги и по оси улицы Лобачевского, с юга — посредине парка им. 50-летия Октября, с Востока — вдоль Проспекта Вернадского. На территории Раменок находятся Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 16 посольских городков, киностудия «Мосфильм».

Территория и границы 
Граница района «Раменки» проходит по оси улицы Лобачевского, далее вдоль отвода Киевского направления и Малого кольца МЖД, осям русла реки Москвы, проспекта Вернадского, реки Раменки, улиц Раменки и Удальцова, северным границам домовладения № 85 по улице Удальцова и домовладений № 92 (к. 4, 6, 5 и 3) и 92 по улице Лобачевского. По данным на 2010 год площадь района составляет 18,5371 км².

Население 

Плотность населения — 7010,6 чел./км², площадь жилого фонда — 3511,2 тыс. м² (2010 год).

Происхождение названия 
Название района произошло от слова раменье, означающего густой дремучий лес.

История 

Современное название — Раменки — район получил от одноимённой деревни. В свою очередь, деревня получила название от реки Раменка (в настоящее время частично заключена в подземный коллектор), являющейся крупнейшим притоком Сетуни. При этом Раменка — это производное от «раменья»: в разных источниках несколько отличается, но означает как правило густой лес, лес примыкающий к полям; также связывается с со следующими вариантами:
 древнерусское слово «рама» означавшим «границу, примыкавшую к лесу»;
 «рамень» («раменье») — название строевого и корабельного леса;
 «раменье» — еловый лес в европейской части СССР
 «раменье» — «лес, граничащий с полем». В среднерусском регионе термин широко представлен в составе гидронимов бассейна Оки. Это название рек и ручьев, вытекающих из леса или протекающих вблизи него.

Годом основания деревни Раменки считается 1389 год (в 1989 году на территории района проходило празднование 600-летия населённого пункта). Главная улица деревни располагалась по прямой линии, перпендикулярно современному Мичуринскому проспекту и в том месте, где в настоящее время улица Раменки соединяется с Мичуринским проспектом. Деревня была некрупной. В 1902 году там проживал всего 441 житель, в основном крестьяне. После революции на территории Раменок располагались колхозы, а впоследствии огородные участки (остатки которых можно было наблюдать в начале 1990-х и даже в 2000-х).

До вхождения в состав Москвы, район современных Раменок был частью Кунцевского района Московской области.

Раменки находились за границей Москвы до начала 60-х годов XX века, хотя уже в конце 50-х располагалась практически вплотную к городу. По правую сторону от деревни проходило старое Боровское шоссе (ранее — Боровская дорога), шедшее от Воробьёвых гор, через Раменки и далее в сторону современного одноимённого шоссе. Впоследствии дорога полностью растворилось в новом облике города (в Раменках, в частности, магистраль проходила по территории современного парка 50-летия Октября). Существенное изменение архитектурного ландшафта этого района привнёс проект реконструкции Москвы 1935 года, согласно которому, в частности, в 50-60-х годах, были построены проспект Вернадского и Мичуринский проспект (первоначально, по проекту, называвшиеся «Восточный луч» и «Западный луч», соответственно).
 
В состав Москвы деревня Раменки вошла в 1958 году и впоследствии деревенские постройки заменялись городскими кварталами. Однако на территории района до сих пор можно найти здания, относящиеся к 50-м годам прошлого века, к этапу, когда деревня начала активно расширяться и обновляться. В частности, во время строительства Главного здания МГУ (40-50-е года XX века) возле деревни Раменки разместили городок строителей университета. Были выстроены двухэтажные дома, столовая, а также Дом культуры «Высотник» (сохранившийся сегодня).

Также, на территории современного района находились ещё несколько населённых пунктов, но крупнейшее и наиболее известное — село Воробьёво, которое располагалось на обширной возвышенности правого берега Москвы-реки, получившей по селу название Воробьёвых гор. Впервые село Воробьёво упоминается в сохранившихся документах, в завещании 1453 года вдовы московского великого князя Василия I — Софьи Витовтовны. Софья завещала Воробьёво с Семёновским своему внуку Юрию Васильевичу, дмитровскому князю.

Природная достопримечательность района — долина реки Раменки — зелёная зона, в которой к 2012 году были зарегистрированы 14 видов растений и 11 видов позвоночных животных, занесённых в Красную книгу города Москвы. Законом города Москвы № 37 от 6 июля 2005 года «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» предусмотрено создание здесь особо охраняемой природной территории (ООПТ). В Приложение № 2 (перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий) под номером 6 указано: «ландшафтный заказник „Долина реки Раменки“ (два участка)».

Исполнение этого закона много лет саботировалось, а в январе 2017 года, объявленного в России Годом экологии, Градостроительно — земельная комиссия г. Москвы одобрила проект застройки общей площадью около 1,3 миллиона кв. м. на территории между ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом и р. Раменкой. На март 2017 г. в спешном порядке назначены общественные слушания по данному вопросу, хотя, согласно Закону города Москвы № 48 от 26 сентября 2001 года «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве», на земельных участках, предназначенных для образования ООПТ, приостанавливается не только любое строительство, но даже оформление предпроектной документации (статья 8, п. 5)

Создание района 

Муниципальные округа «Мосфильмовский» и «Раменки» были созданы в ходе административной реформы 1991 года на части территории бывшего Гагаринского района и входили в состав Западного административного округа. После принятия закона «О территориальном делении города Москвы» в 1995 году они получили статус районов Москвы. Однако уже в 1997 году после предложения префекта Западного административного округа территория Мосфильмовского района вошла в состав района «Раменки». С 2002 года к Раменкам отнесена также территория МГУ.

Объекты, имеющие общественную значимость 

 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
 Ботанический сад МГУ
 Всероссийская академия внешней торговли
 Киностудия «Мосфильм»
 посольства 16 стран: Ангола, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Китай, Кувейт, КНДР, Ливия, Малайзия, Никарагуа, ОАЭ, Панама, Румыния, Сербия, Швеция
 Храм-часовня Покрова Пресвятой Богородицы в Раменках
 Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах
 Храм Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве
 Долина реки Раменки

Научно-технологическая долина МГУ «Воробьевы горы» 
В Раменках планируется реализация инвестиционного проекта по созданию научно-исследовательского и образовательного комплекса на базе кампуса МГУ, который расположится в периметре ограниченном Ломоносовским проспектом, Раменским бульваром, проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Разработка концепции началась в 2013 году, в 2015 году начали проводиться первые строительные работы в рамках реализации проекта. Планируется возведение около 430 тысяч квадратных метров научно-производственной лабораторной базы, а также 190 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в долине откроют Школу для одаренных детей при МГУ, а также музей науки, связанный с Политехническим музеем.

При этом часть жителей района негативно относится к созданию Технологической долины. Ещё в 2015 году инициативные группы направили минимум два обращения в прокуратуру: под первым стояло свыше 100 подписей, под вторым — шесть.

Парки и скверы 
На территории района находятся несколько особо-охраняемых природных территорий: часть самого крупного в черте города заказника «Долина реки Сетунь», заказники «Воробьевы горы» (западная часть) и «Долина реки Раменки». Более 32 га занимает Ботанический сад МГУ на Воробьевых горах. Кроме того, в Раменках располагается несколько парков и скверов.

На южной границе района находится часть Парка 50-летия Октября. Парк был обустроен в 1967 году по обеим сторонам от проходившего здесь в то время Боровского шоссе (сейчас это одна из аллей парка). Общая площадь зоны отдыха – 67 га. В парке создана инфраструктура для развлечений, спорта и прогулок: после реконструкции 2017-2018 годов здесь появились 12 детских и 12 спортивных площадок, павильоны общественного питания, коворкинг, комната матери и ребенка. Среди достопримечательностей парка: Аллея партизан Подмосковья с установленным на ней памятником, памятник погибшим воинам-интернационалистам, скульптурная композиция «Моя семья».

Сквер у Посольства КНР вытянут вдоль улицы Дружбы. В парке имеется сеть пешеходных дорожек, зона отдыха у пруда. Со стороны Ломоносовского проспекта установлен памятник Махатме Ганди. Напротив находится площадь с памятником Индире Ганди.

В Раменках проходит благоустройство зеленых участков. В 2017 году новый сквер появился на месте заброшенного оврага по адресу: ул. Столетова, д. 8. Здесь построили детские и спортивные площадки, поставили парковую мебель, провели освещение. В 2018 году новое пешеходное пространство было обустроено вдоль Мичуринского проспекта (от одноименной станции метро до Храма Андрея Рублева): в сквере разбиты цветники и альпийские горки, стоят скамейки. Территорию украшают перголы.

В 2019 году по программе городского благоустройства «Мой район» в Раменках были приведены в порядок пешеходные зоны. На аллее «Победа», которая находится у дома 14 по Университетскому проспекту, отреставрировали исторические плиты, постелили газон, памятный камень, который в прошлом был заложен ветеранами войны, подняли на постамент. В сквере между домов 33 и 35 по Мосфильмовской улице обновили детскую площадку и обустроили зону для занятия спортом.

Транспорт 
По территории района проходят маршруты автобусов, электробусов, метрополитена, а по западной границе ветка Киевского направления Московской железной дороги (две станции на территории района: Матвеевская и Москва-Сортировочная-Киевская).

На территории Раменок расположены пять станций метро: «Воробьёвы горы» и «Университет» Сокольнической линии Московского метрополитена (станция метро «Проспект Вернадского» расположена на южной границе района), станции «Ломоносовский проспект», «Раменки» и «Мичуринский проспект» Солнцевской линии.

Для района Мосфильмовской улицы ближайшими являются станции «Киевская» (Кольцевой, Филёвской и Арбатско-Покровской линий), а также станция «Минская» Солнцевской линии, которая находится уже за пределами района.

 отрезки маршрута следования проходящие по территории района Раменки.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт района Раменки